Улица Гагарина — старейшая улица в Нефтеюганске. Появилась в 1961 году.

История 
Улица начала формироваться в 1961 году ещё до получения будущим Нефтеюганском статуса города. Тогда на пристань Оби прибыли первые геологи и строители. На небольшом пригодном для строительства участке между болотом и тайгой начали сборку домов.

Достопримечательности 
На улице сосредоточен ряд значимых для города учреждений: дворец культуры, историко-архитектурный комплекс «Усть-Балык», спортивный комплекс «Жемчужина Югры», библиотека, на углу улицы Ленина и Гагарина расположен культурный центр «Обь».

Православные храмы 

Между улицами Гагарина, Филимонова и Набережной расположено три храма: храм в честь Всех Святых, крестильный храм Почаевской иконы Божией Матери, храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Скульптурные сооружения 
 «Медведь»;
 «Пётр и Феврония»;
 «Жар-птица»;
 «Верным сынам Отечества» — мемориальный комплекс, расположенный на участке между улицами Гагарина и Нефтяников. Открыт 1 мая 2010 года.

«Ротонда» 

На территории историко-архитектурного комплекса между Набережной и улицей Гагарина расположена «Ротонда», архитектурный объект, в центре которого находится чугунный барельеф «Роза ветров» с координатами Нефтеюганска и названием города.

Праздник улицы 
В честь улицы Гагарина в Нефтеюганске ежегодно организуют мероприятие «Праздник первой улицы».

Примечания

Ссылки 
 «Особая» улица. Здравствуйте, нефтеюганцы! 1.09.2017.
 Праздник первой улицы. Новости Югры. 30.08.2018.
 Программа «Праздник первой улицы». Культура.РФ. 1.06.2019.

Улицы Нефтеюганска